Ophiobrachion är ett släkte av ormstjärnor. Ophiobrachion ingår i familjen skinnormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skinnormstjärnor
Ophiobrachion